Dentro do universo da música, ataque  determina o tempo que um som demora a atingir o seu volume (intensidade) máximo. O tempo de duração do ataque depende de vários fatores, como o tipo de instrumento musical que é utilizado para gerar o som e técnicas de execução. Sons percussivos (como os de um tambor, piano ou um violino em pizzicato) têm um ataque rápido. Já pelo contrário, sons como os de uma arcada de violino (ou string-pads de um sintetizador), têm um ataque lento. Em sintetizadores e outros instrumentos eletrônicos, este parâmetro faz parte do gerador de envelope e é conhecido como attack.

Ver também 
ADSR - Todo o ciclo de desenvolvimento de um som ou nota
Timbre

Som